Wacky Races – serie animata statunitense del 1968
 Wacky Races – serie animata statunitense del 2017
 Wacky Races – videogioco del 1991 per vari home computer
 Wacky Races – videogioco del 1991 per NES
 Wacky Races – videogioco del 2000 per Dreamcast, Game Boy Color, Microsoft Windows e PlayStation